Pali är den mest kända varianten av medelindiskan (prakrit) och buddhismens äldsta källspråk - se Pali

Pali kan också syfta på följande platser:

Indien 

 Pāli (ort i Indien, Rajasthan, Pāli), 
 Pāli (ort i Indien, Uttar Pradesh), Lalitpur, 
 Pāli (ort i Indien, Madhya Pradesh), Umaria District, 
 Pāli (ort i Indien, Maharashtra), Raigarh, 
 Pāli (distrikt), Rajasthan, 

Robotskapade Indienförgreningar